Bakhtiyar Akhmedov (1987-), lutteur russe ;
 Farkhad Akhmedov (1955-), oligarque russe d'origine azérie ;
 Malik Akhmedov (1995-), animateur de télévision belge et athlète professionnel de callisthénie.